Гу́рин — русская, еврейская и татарская фамилии и основанный на них топоним.

Персоналии 
 Гурин, Александр Петрович (род. 1968) — российский бегун-марафонец.
 Гурин, Антон Иосифович (1910—1962) — Герой Советского Союза, моряк.
 
 Гурин, Владимир Павлович (род. 1955) — советский самбист, чемпион СССР, Европы и мира.
 Гурин, Дмитрий Александрович (род. 1982) — украинский предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва.
 Гурин, Иван Иванович (1918—1942) — советский военный лётчик.
 Гурин, Илья Яковлевич (1922—1994) — кинорежиссёр и сценарист.
 Гурин, Станислав Александрович (1935—2007) — звукорежиссёр, фотохудожник, писатель.
 Гурин, Юрий Иосифович (род. 1966) — советский гребец-каноист.

Населённые пункты 
 Гурин — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Гурин — хутор в Морозовском районе Ростовской области.